Валле́ниус () — шведская фамилия. Известные носители:

 Валлениус, Курт (1893—1984) — финский военный деятель, генерал-майор.
 Валлениус, Мартин (1731—1773) — шведско-финский математик.
  (1865—1836) — шведско-финский медик.